

Geografia 
 Veen – località e un'ex-municipalità dei Paesi Bassi situata nella provincia del Brabante Settentrionale

Persone 
 Adriaen Veen (1572-1633) – cartografo olandese
 Tony ten Kate-Veen (1919-1998) – politica olandese

Pagine correlate 
 Van der Veen
 Van Veen